Termin  ima više značenja.

 Prefenat dehidrogenaza, enzim
 Horizmatna mutaza, enzim